Arthaber ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Arthaber (1864–1943), österreichischer Paläontologe, Enkel von Rudolf von Arthaber
 Rudolf von Arthaber (1795–1867), österreichischer Textilfabrikant, Kunstsammler und Mäzen